Инстербургско-Кёнигсбергская операция — фронтовая военная операция вооружённых сил СССР против войск нацистской Германии в ходе Великой Отечественной войны, часть Восточно-Прусской операции 1945 года.

Расстановка сил

СССР 
 1-й Прибалтийский фронт (частью сил):
 43-я армия (по 19 января)
 3-й Белорусский фронт:
 43-я армия (с 19 января)
 39-я армия
 5-я армия
 28-я армия
 11-я гвардейская армия
 31-я армия
 2-я гвардейская армия
 11-я гвардейская армия
 1-й танковый корпус
 2-й гвардейский танковый корпус
Авиационная поддержка осуществлялась силами 1-й воздушной армии:
 6-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия;
 276-я бомбардировочная авиационная дивизия;
 1-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия;
 182-я штурмовая авиационная дивизия;
 277-я штурмовая авиационная дивизия;
 311-я штурмовая авиационная дивизия;
 129-я истребительная авиационная дивизия;
 130-я истребительная авиационная дивизия;
 240-я истребительная авиационная дивизия;
 303-я истребительная авиационная дивизия;
 330-я истребительная авиационная дивизия;
 213-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия;
 406-й ночной бомбардировочный авиационный полк;
 10-й отдельный разведывательный авиационный полк;
 90-й отдельный разведывательный авиационный полк;
 117-й корректировочно-разведывательный авиационный полк;
 151-й корректировочно-разведывательный авиационный полк;
 142-й транспортный авиационный полк;
 1-й санитарный авиационный полк;
 354-й авиационный полк связи
 1-й французский истребительный авиационный полк «Нормандия».

Германия 
 Группа армий «Центр» (с 26 января — группа армий «Север»):
 3-я танковая армия;
 4-я армия

Ход операции 
15 января 1945 года войска 3-го Белорусского фронта перешли в наступление. После артиллерийской подготовки пехота и танки, поддерживаемые артиллерийским огнём, атаковали немцев. Немцы оказывали ожесточённое сопротивление. К исходу дня 39-я армия и 5-я армии продвинулись на 2-3 км, 28-я армия — на 7 км. К концу 15 января все армии фронта продвинулись на 15 км.

Вклинение советских войск в немецкую оборону создало угрозу окружения немецкой группировки, оборонявшейся в междуречье Немана и Инстера. Противник начал отход ко второй полосе обороны.

18 января 1945 года 1-й танковый корпус вошёл в прорыв на левом фланге 39-й армии. Соединения танкового корпуса с боями достигли реки Инстер и захватили плацдармы на её правом берегу. Войска 39-й армии продвинулись в этот день на 20 км.

К этому времени 5-я и 28-я армии, возобновив наступление, завершили прорыв тактической обороны противника.

19 января 1945 года 43-я и 39-я армии овладели Тильзитом. В ходе боёв 19-22 января 1945 года инстербургская группировка противника была окружена. В ночь на 22 января начался штурм Инстербурга. К утру город был захвачен.

Продолжая наступление, войска правого крыла фронта 23-25 января 1945 года с ходу форсировали реки Дейме, Прегель и Алле, преодолели сооружения Хейльсбергского укреплённого района на севере и продвигались к Кёнигсбергу. 26 января 1945 года они подошли к внешнему оборонительному обводу города.

Результат операции 
В результате операции советские войска захватили немецкий город Инстербург (ныне — Черняховск) и приблизились к Кёнигсбергу (ныне — Калининград).

Удостоенные звания «Герой Советского Союза» за боевую операцию 
За Инстербургско-Кёнигсбергскую операцию звания «Герой Советского Союза» удостоены:
  Апраксин Сергей Андреевич
  Бутков Василий Васильевич
  Васильев Михаил Павлович
  Гавриш Иван Фомич
  Гамцемлидзе Шота Леонович
  Голубов Анатолий Емельянович
  Григоренко Михаил Георгиевич
  Грошев Леонид Петрович
  Дойчев Вадим Пантелеймонович
  Дьяков Петр Михайлович
  Жмурко Иван Матвеевич
  Заклепа Кирилл Петрович
  Ивченко Владимир Иванович
  Ижутов Николай Степанович
  Ижутов Николай Степанович
  Киласония Герман Владимирович
  Коровин Яков Ильич
  Кошевой Петр Кириллович
  Кузьменко Николай Иванович
  Курасов Василий Михайлович
  Кутурга Иван Васильевич
  Лапушкин Иосиф Александрович
  Малов Иван Степанович
  Марьин Иван Ильич
  Мохов Константин Григорьевич
  Рыбин Николай Ильич
  Рыбников Александр Ильич
  Соколов Валентин Петрович
  Соммер Андрей Иосифович
  Степанов Николай Никитович
  Тазаев Алексей Иванович
  Худяков Виктор Леонидович
  Цуканова Мария Никитична
  Чернец Иван Арсентьевич
  Чугаев Анатолий Сергеевич
  Яналов Андрей Михайлович

Примечания

Ссылки 
 Инстербургско-Кенигсбергская наступательная операция

Кёнигсберг
Операции в Великой Отечественной войне
Конфликты 1945 года
Январь 1945 года
1945 год в Калининградской области
Инстербургско-Кёнигсбергская операция